Адальрих — мужское имя. Известные носители:
 Адальрих (умер в 663) — герцог в Атториенсе
 Адальрих — герцог Эльзаса
 Адальрих Айнзидельнский (умер в 973) — монах, святой